Оричевское городское поселение - городское поселение в Оричевском районе Кировской области.

Административный центр - пгт Оричи.

Население

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входит один населённый пункт — пгт Оричи.

Местное самоуправление 
 Оричевская поселковая Дума.

 Председатель поселковой Думы

 Глава городского поселения
 Федяева Светлана Николаевна

 Администрация Оричевского городского поселения

 Глава администрации
 Федяева Светлана Николаевна

Примечания 

Муниципальные образования Оричевского района
Городские поселения Кировской области